

Architettura 
 Villa Nunes Vais – villa di Firenze

Persone 
 Carolina Nunes Vais – educatrice italiana, ebrea, direttrice della scuola femminile italiana di Tripoli 
 Italo Nunes Vais – pittore italiano
 Mario Nunes Vais – fotografo italiano